Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на 32. Европском првенству у атлетици у дворани 2013. у Гетеборгу је одржано 28. фебруара и 1. марта. Квалификације су одржане у 19.00 часова, дан пре званичног термина Европског првенства и одржане су на Маркет скверу, покривеном тргу величине фудбалског игралишта недавно изграђеном уз Скандинавијум. Финале је одржано 1. марта са почетком у 18:45.

Титулу освојену 2011. у Паризу, бранио је Ралф Балтерс из Немачке.

На такмичењу је постигнут један национални рекорд (Турска), два лична рекорда, а шесторица бацача су остварили најбоље резултате у сезони.

Земље учеснице 
Учествовала су 24 такмичара из 17 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2013. години 
Десет најбољих европских бацача кугле у дворани 2013. године пре почетка првенства (28. фебруара 2013), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕП 2013.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за 8 места у финалу је износила 20,15 метара (КБ). Норму је пребацио само Асмир Колашинац, а осталих 7 се квалификовало према резултату (кв)

Финале

Укупни биланс медаља у бацању кугле за мушкарце после 32. Европског првенства у дворани 1970—2013.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2013. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2013.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани